A réz-oxid név alatt kétféle anyagot értünk:

 Réz(I)-oxid (Cu2O)
 Réz(II)-oxid (CuO)